

События 
 Захват Оттоном I Северной и Центральной Италии.
 2 февраля — в этот день король Германии Оттон I был коронован в Риме папой Иоанном XII императорской короной. Основание Священной Римской империи.
 962—973 — Император Священной Римской империи Оттон I Великий.
 Аль-Хакам II разбивает христианскую армию и вынуждает короля Леона заключить мир.
 962—978 — События исландской «Саги о Гисли».
 Роман II вручил Никифору Фоке власть над Азией. Никифор выступил против эмира Саифа-ад-Дауда и овладел многими его городами.
 Войско русов в Сирии. Калокир — друг русов.
 Тюркские гулямы овладели Газной, порвав с Саманидами.

Скончались 
 Абдаррахман III, кордовский халиф.
 Ордоньо IV (король Леона, свергнутый с престола и укрывшийся в Андалусии); скончался в Кордове.

См. также